Welford kan syfta på:

Storbritannien 

 Welford, Northamptonshire, England, 
 Welford, Berkshire, England, West Berkshire, 
 Welford-on-Avon – en ort och civil parish i Warwickshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar